Размера може да се односи на:
 Размера (географија)
 Размера (математика)